Бребене́скуль () — одна из высочайших вершин хребта Черногора, вторая по высоте вершина Украины .

Расположена посередине хребта, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, между вершинами Мунчель (1998 м) на юго-востоке и Ребра (2001 м) на северо-западе.

Высота — 2035 м (по другим данным 2032 или 2038). Поверхность куполообразная. На склонах распространены древнеледниковые формы рельефа, следы процессов морозного выветривания. Гора покрыта альпийскими и субальпийскими лугами, характерные каменные россыпи и осыпи.

Западнее вершины расположено самое высокогорное озеро Украины — Бребенескуль.

Ближайший населённый пункт — Быстрец (Ивано-Франковская область).

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 
 

Горные вершины Закарпатской области
Черногора